Радзиевский — польская фамилия.

Известные носители 
 Радзиевский, Алексей Иванович (1911—1979) — советский военачальник, Герой Советского Союза.
 Радзиевский, Владимир Вячеславович (1911—2003) — советский учёный, физик-астроном.
 Радзиевский, Иероним (1612—1667) — государственный и дипломатический деятель Речи Посполитой, подканцлер великий коронный.
 Радзиевский, Михаил Стефан (1645—1705) — римско-католический и государственный деятель Речи Посполитой.

 Радзиевская, Софья Борисовна (1892—1989) — советская детская писательница.